Delegatura RP w Archangielsku, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941-1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały obwody: archangielski i wołogodzki.

Delegaci 
 1941-1942 - Józef Gruja, II sekretarz, delegat

Siedziba 
Mieściła się w hotelu Centralnym Inturistu (Центральная гостиница, Gostinica Centralna) przy ul. Pomorskiej 5 (Поморская ул.).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Archangielsk
Archangielsk
Stosunki polsko-rosyjskie